Mountain Village est le nom de plusieurs municipalités aux États-Unis :
 Mountain Village en Alaska ;
 Mountain Village dans le Colorado.

Homonymie de localités aux États-Unis